Petr Čáslava (né le  à Kolín en Tchécoslovaquie aujourd'hui ville de République tchèque) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
En 1998, il joue ses premiers matchs avec le HC Pardubice dans l'Extraliga. L'équipe remporte le titre national en 2005.

Carrière internationale 
Il représente la République tchèque en sélection senior. Il a participé à plusieurs éditions du championnat du monde.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1997-1998|| HC Pardubice || Extraliga|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| HC Pardubice || Extraliga|| 20|| 0|| 1|| 1|| 14|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| rowspan=2|1999-2000|| HC Pardubice || Extraliga|| 15|| 0|| 2|| 2|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Berounsti Medvedi || 1.liga|| 4|| 1|| 0|| 1|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Dukla Jihlava || 1.liga || 37|| 2|| 6|| 8|| 36|| 7|| 0|| 2|| 2|| 8
|-
| 2001-2002|| HC Pardubice || Extraliga|| 7|| 0|| 0|| 0|| 0|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| rowspan=2|2002-2003|| HC Pardubice || Extraliga|| 52|| 3|| 4|| 7|| 40|| 18|| 1|| 3|| 4|| 18
|-
| HC VCES Hradec Králové || 1.liga || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2003-2004|| HC Pardubice || Extraliga|| 50|| 1|| 3|| 4|| 38|| 7|| 1|| 1|| 2|| 39
|-
| HC VCES Hradec Králové || 1.liga || 1|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| HC Pardubice || Extraliga|| 47|| 4|| 13|| 17|| 50|| 16|| 1|| 2|| 3|| 10
|-
| 2005-2006|| HC Pardubice || Extraliga|| 50|| 1|| 9|| 10|| 58|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| HC Pardubice || Extraliga|| 51|| 5|| 6|| 11|| 77|| 18|| 0|| 3|| 3|| 18
|-
| 2007-2008|| Severstal Tcherepovets|| Superliga|| 54|| 2|| 8|| 10|| 71|| 8|| 1|| 2|| 3|| 6
|-
| 2008-2009|| HC Pardubice || Extraliga|| 49|| 4|| 16|| 20|| 60|| 6|| 0|| 3|| 3|| 31
|-
| 2009-2010|| HC Pardubice || Extraliga|| 17|| 0|| 6|| 6|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Timrå IK|| Elitserien|| 43|| 3|| 8|| 11|| 34|| 5|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 2010-2011|| HK CSKA Moscou|| KHL|| 53|| 2|| 6|| 8|| 56|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || HK CSKA Moscou || KHL || 52|| 2|| 3|| 5|| 41|| 5|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2012-2013 || Severstal Tcherepovets || KHL || 46|| 4|| 7|| 11|| 39|| 10|| 0|| 2|| 2|| 6
|-
| 2013-2014 || Severstal Tcherepovets || KHL || 49|| 0|| 8|| 8|| 43|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || HC Pardubice || Extraliga || 51||7 || 13|| 20|| 32|| 8|| 1||2 ||3 || 4
|-
|2015-2016 || HC Pardubice || Extraliga || 52 || 6 || 10 || 16 || 52 || 6 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
|2016-2017 || HC Pardubice || Extraliga || 30 || 3 || 6 || 9 || 41|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || HC Pardubice || Extraliga Qualification || -|| -|| -|| -|| - || 12 || 0 || 6 || 6 || 6
|-
|2017-2018 || HC Pardubice || Extraliga || 46 ||1 || 6 || 7 ||32 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2018-2019 || HC Pardubice || Extraliga ||15 || 0|| 2|| 2||20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2019-2020 || HC Dvur Kralove nad Labem || 2.liga || 17 || 2 || 2 || 4 ||2 ||  -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international

| 1999 || align="left"|Championnat du monde junior || 6|| 0|| 2|| 2|| 4||-2||align="left"| Septième place
|-
| 2007 || align="left"|Championnat du monde || 7|| 2|| 0|| 0||  6||+2||align="left"| Septième place
|-
| 2008 || align="left"|Championnat du monde || 7|| 0|| 0|| 0|| 4|| -2||align="left"| Cinquième place
|-
| 2009 || align="left"|Championnat du monde || 7|| 0|| 2|| 2|| 6||+2|| align="left"| Sixième place
|-
| 2010 || align="left"|Championnat du monde || 9|| 0|| 0|| 0||  6||+3|| align="left"| Médaille d'or
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 0|| 1|| 1||  8||+2||  align="left"|  Médaille de bronze
|-
|2012|| align="left"| Championnat du monde || 10|| 2|| 3|| 5|| 4|| +4||align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2013 ||align="left"| Championnat du monde || 8|| 0|| 1|| 1|| 6|| -4||align="left"| Septième place
|-
| 2015 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 0|| 1|| 1|| 4|| -1|| align="left"| Quatrième place

Notes et références 

Joueur international tchèque de hockey sur glace
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur du Hockey Club Dynamo Pardubice
Joueur du HC Jihlava
Joueur du HC Hradec Králové
Joueur du HC Bílí Tygři Liberec
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur du Timrå IK
Joueur du HK CSKA Moscou
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HC Berounští Medvědi
Naissance en septembre 1979
Naissance à Kolín
Naissance en Tchécoslovaquie